Аликово — название населённых пунктов в России:

 Аликово — село, административный центр Аликовского района Чувашии.
 Аликово — деревня в Красночетайском районе Чувашии.